Cuchiniș – fiume della Romania
 Cuchiniș – località del comune romeno di Brusturoasa